Воронець — народна назва рослини півонії тонколистої.

Населені пункти та їхні частини
 Воронець — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Воронець — село в гміні Комарувка-Подляська Радинського повіту Люблінського воєводства

Румунія 
 Воронець - монастир у Півн.-Східній Румунії, у Східних Карпатах

Примітки